Wighton steht für:

 Wighton (Norfolk), ein Ort in der englischen Grafschaft Norfolk

Wighton ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Wighton (* 1997), schottischer Fußballspieler